Changchun est une ville chinoise dans la province de Jilin.
 Chang Chun fut premier ministre de Taiwan du  au .
 Chang Chun ou Qiu Chuji, moine taoïste (1148 – 1227) 
Homonymie de toponyme